Jaén (província do Peru)
Xaém (província da Espanha)

Desambiguações de topônimos